Il Museo d'Arte di Seul, spesso abbreviato in SEMA ("Seoul Museum of Art"), è un famoso museo sudcoreano dedicato all’arte moderna situato nei pressi del palazzo Deoksugung, vicino al teatro Jeongdong e al teatro Nanta. Il museo è gestito dal Consiglio Comunale di Seul e si trova proprio nel centro della capitale. Al suo interno si trovano 6 sale per esposizioni permanenti, una sala per lezioni e conferenze ed una biblioteca specializzata aperta al pubblico. In una delle sale permanenti sono in mostra i lavori della famosa artista coreana Chung Kyun Ja.

Collezione 
SEMA vanta una collezione di circa 3.500 opere d’arte tra pitture, sculture e installazioni e ospita i capolavori di maestri della storia dell’arte coreana tra cui Hwan Gi Kim, Gook Yoo, Nam June Paik, Woo Hwan Lee, Seo Bo Park e Myoung Ro Yoon, oltre a numerosi artisti contemporanei attivi in tutto il mondo. La politica di raccolta delle opere si basa su analisi, ricerche sul campo e donazioni, per un totale di circa 200 nuove acquisizioni ogni anno. Il SEMA inoltre ospita due volte l’anno delle mostre di livello internazionale, e ad oggi ha ospitato opere di Chagall, Picasso, Matisse, Van Gogh, Pompidou e altre collezioni famose.

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 https://www.mcst.go.kr/english/culture/art/artGallery.jsp?pMenuCD=3501040200&pTab=02
 https://sema.seoul.go.kr/?language=EN

Musei di Seul
Musei di arte